Kurepanow ist der Familienname von:

 Denis Olegowitsch Kurepanow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Wassiljewitsch Kurepanow (1775–1826), russischer Schiffbauer